Карпо Масло (? — після 1545) — український козацький ватажок, борець з османськими загарбниками.
 Масло Михайло Кирилович (1918—1984) — український радянський вчитель, поет і письменник, член Національної спілки письменників України.
 Ян Масло (* 1986) — словацький футболіст, захисник словацького клубу «Ружомберок».

Див. також 
 Масло (значення)